Blå agave kan syfta på:

 Blå agave (engelska: blue agave) – en suckulent växtart inom agavesläktet, kallas på några språk "blå agave", se tequilaagave, 
 Blåagave – en sparrisväxtart, se Agave potatorum